Trowell ist der Name von
 Trowell (Broxtowe), Ort bei Broxtowe, Vereinigtes Königreich

Trowell ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Trowell (1887–1966), neuseeländischer Komponist und Cellist
 Margaret Trowell (1904–1985)
 Brian Trowell (1931–2015), britischer Musikwissenschaftler
 Gary Trowell (* 1959), australischer Radsportler
 Jonathan Trowell (* 1938), britischer Maler
 John W. C. Trowell House, Landsitz in Großbritannien	
 Hubert Carey Trowell (1904–1989), Mediziner